Die Erste Liga 2006 war die zwölfte Spielzeit der zweithöchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 4. Mai und endete am 8. Oktober 2006.

Modus 
Die 27 Mannschaften waren in zwei regionalen Gruppen aufgeteilt. Jedes Team spielte hierbei zweimal gegeneinander. Der Sieger der Gruppe Südwest stieg in die Superliga auf. Dagegen wurde Avangard Petropawl wegen fehlender finanzieller Mittel der Aufstieg verwehrt.

Gruppe Südwest 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Gruppe Nordost 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle rsssf.com

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006